Cyclops sydneyensis – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1898 roku przez niemieckiego zoologa Otto Schmeila.

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Cyclops sydneyensis Schmeil, 1898. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species 

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1898 roku